Платцер — фамилия:

 Платцер, Игнац Франтишек (1717—1787) — чешско-австрийский скульптор.
 Платцер, Иоганн Георг (1704—1761) — австрийский художник.